

Carriera

Club
Ha giocato con varie squadre nella massima serie del campionato armeno, giocando all'estero, in Kazakistan con la maglia del  nella stagione 2014. Da sottolineare la vittoria del campionato conseguita con la maglia  nella stagione 2015-2016.

Nazionale
Ha giocato la sua unica gara in nazionale il 14 agosto del 2013, quando, nel corso dell'amichevole contro l', entrò nei minuti finali al posto di Lewon Hayrapetyan.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Alaškert: 2015-2016

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale armena